West Monroe kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
West Monroe (Louisiana)
West Monroe (Michigan)